Фридрих Трёстлер (; ) — немецкий  и .

Учился в Лейпциге у Фердинанда Давида ещё до того, как тот занял кафедру скрипки в Лейпцигской консерватории. С 1840 г. жил и работал в Дрездене, первоначально служил гобоистом в военном оркестре Саксонской королевской гвардии. В 1844 г. был принят в Дрезденскую придворную капеллу скрипачом-стажёром, с 1847 г. полноправный солист капеллы и каммермузикус.

В 1855 году группа дрезденских музыкантов во главе с Трёстлером инициировала создание первой в городе консерватории, открывшейся для занятий 1 февраля 1856 года. Трёстлер, однако, не выказал себя успешным администратором и уже в 1859 г. продал учебное заведение своему коллеге Фридриху Пудору, продолжив до конца жизни карьеру солиста капеллы и руководство классом скрипки (в 1863 г., в частности, «Новая музыкальная газета» сообщала о его турне по Чехии с девятью лучшими учениками).

Примечания

Литература 
 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden: 1856—2006 / Hrsg. von Manuel Gervink. — Dresden : Sandstein, 2005. — S. 12.

Академические музыканты Германии